Vladimir Sichov (1945-), photographe franco-russe.
Dounia Sichov (1980-), comédienne et chef-monteuse française.
Patronyme russe